mogiła – miejsce, w którym jest chowany zmarły

Integralne części miejscowości w Polsce 

 Mogiła – część miasta Kraków
 Mogiła – część wsi Honiatyczki w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Mogiła – część wsi Rokitno w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Mogiła – część wsi Karwodrza w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tuchów
 Mogiła – część wsi Tapin w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Rokietnica

Miejscowości w Bułgarii 
 Mogiła – wieś w obwodzie Jamboł
 Mogiła – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Mogiła – wieś w obwodzie Szumen

Inne 
 Mogiła – herb szlachecki
 Mogiła – szczyt w Beskidzie Niskim
 Mogiła – szczyt na Pogórzu Rożnowskim
 Gmina Mogiła – dawna gmina